

Geografia

Austria 
 Pernegg – comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Pernegg – frazione di Feldkirchen in Kärnten, città nel distretto di Feldkirchen (Carinzia)
 Pernegg an der Mur – comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)